Dirt kan syfta på:

Dirt (musikalbum) – ett musikalbum med grungebandet Alice in Chains
Dirt (TV-serie) –  en dramaserie på den amerikanska kanalen FX Networks 2007
Colin McRae: Dirt – ett datorspel utvecklat av Codemasters